There She Goes (The La's)
There She Goes (tv-serie), Britse televisieserie